Чемпионат Австрии по футболу 1926/27 () — 17-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетел Рудольфсхюгель.

Участники 
Тринадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

 Сезон 1926/27 на rsssf.com

1926/1927
Футбол в Европе в 1926 году
Футбол в Европе в 1927 году